

Wydarzenia 

 Pompejusz dowódcą w wojnie z Mitrydatesem.

Zmarli 
 Gaius Licinius Macer, pisarz rzymski